94884 Takuya – asteroide della fascia principale
 Takuya – nome proprio maschile giapponese An Cafe
 Takuya (cantante) – cantante giapponese